This Way Please – cortometraggio del 1929 diretto da Sam Newfield
This Way Please – film del 1937 diretto da Robert Florey